Les Saltimbanques (opera) - opera van Louis Ganne
 Les Saltimbanques (Doré) - schilderij van Gustave Doré
 Les Saltimbanques (Pelez) - schilderij van Fernand Pelez
 Les Saltimbanques (film) - Franse film uit 1930
 Les Saltimbanques (televisiefilm) - Franse televisiefilm uit 1980